Орли́ный (известен также как Свободный-21) — посёлок (бывший военный городок) в Свободненском районе Амурской области России. Согласно Уставу сельсовета входит в состав Малосазанского сельсовета

География 
Находится на правом берегу реки Зея, в 17 км к югу от города Свободный, рядом с автомобильной трассой Свободный — Благовещенск. Окружён со всех сторон сопками.

История 
Свободный-21 основан в 1954 году и до 1996 года существовал как войсковая часть центрального подчинения. В 1996 году войсковая часть № 41065 12 ГУМО была расформирована, большая часть военнослужащих была вынуждена покинуть военный городок. В 2012 году военные полностью выведены из городка. В 2013 г. недвижимое имущество и земельные участки городка переданы из федеральной собственности в собственность администрации Малосазанского сельсовета. 

В соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти в составе территории Малосазанского сельсовета находится территория закрытого военного городка Свободный-21, но в списке населённых пунктов сельсовета не упоминается.

Законом Амурской области от 13 марта 1997 года № 152-ОЗ «Об образовании поселка Орлиный в Свободненском районе Амурской области» была сделана попытка образовать посёлок Орлиный из закрытого военного городка Свободный-21, но этот закон был отменён в судебном порядке.

20 ноября 2019 г. Постановлением правительства РФ поселку официально присвоено название Орлиный.

Население

Инфраструктура 
В посёлке действуют Орлинская средняя школа, детский сад, амбулатория, котельная. Имеется вертолётная посадочная площадка.

Из города Свободный до п. Орлиный можно добраться за полчаса на регулярном рейсовом автобусе (маршрут № 133, остановка «конечная» (Орлиный) или на рейсовых автобусах сообщением «Свободный — Благовещенск» остановка «Подстанция»).

Примечания

Ссылки 
 О посёлке Орлиный на сайте Свободненского района
 Неофициальный сайт посёлка

Населённые пункты Свободненского района
Бывшие военные городки России